Çankırı (district), een district van Turkije
Çankırı (provincie), een provincie van Turkije
Çankırı (stad), de hoofdstad van deze provincie